Giovanni Battista Spinola ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Battista Spinola (Kardinal, 1646) (1646–1709), italienischer Kardinal
 Giovanni Battista Spinola (Kardinal, 1681) (1681–1752), italienischer Kardinal